Darrall Imhoff – ex cestista statunitense
Hans Walter Imhoff – ex calciatore svizzero
Imhoff – famiglia patrizia di Augusta (Germania)
Juan Imhoff – rugbista argentino
Karl Imhoff  – ingegnere inventore della omonima "vasca Imhoff"
vasca Imhoff – tipo di vasca per il trattamento dei liquami
Jakob Wilhelm Imhoff – storico e genealogista tedesco
Andreas I Imhoff – banchiere, mercante, politico e patrizio tedesco
Willibald Imhoff – banchiere, mercante, collezionista d'arte e patrizio tedesco
Carl von Imhoff –  militare, pittore e caricaturista tedesco

Pagine correlate
Imhof